Ариэ́ль () — израильский город, расположенный в Самарии на Западном берегу реки Иордан, основанный в 1978 году. Получил статус города в 1998 году. Является одним из крупнейших городов округа Иудея и Самария.

Город носит название «Ариэль» с момента основания. Ариэль — одно из имён Иерусалима.

В настоящее время считается административным центром израильского округа Иудея и Самария.

Расположение 
Ариэль расположен на высоте 570—730 м над уровнем моря. Городская территория, находящаяся в ведении муниципалитета, около 1200 гектаров, застроена лишь частично.

Ариэль находится примерно в получасе езды от Тель-Авива по Транс-самарийскому шоссе.

История 
В начале 1978 года организовалась группа израильтян, которые решили найти место на холмах северной части Самарии, чтобы создать новый жилой район. Группа сделала официальный запрос к правительству с просьбой выделить место для строительства нового жилого района и получила от Армии Обороны Израиля три варианта: область около «одинокого дерева» (впоследствии ставшая посёлком Баркан), область которая позже станет посёлком Кфар-Тапуах, и холм рядом Кифл-Харес, который местные арабы называли «Джабель Мават» («Холм смерти»), из-за негостеприимной местности.

Поселенцы выбрали это место из-за его стратегического расположения на пути возможного вторжения иорданских войск в направлении центра Израиля и города Тель-Авива. Весной 1978 года часть группы установила палатки на выбранном холме, в августе 1978 года там проживало в общей сложности около сорока семей.

Первоначально все члены группы прошли через процесс отбора, для того, чтобы получить надлежащее сочетание квалифицированных взрослых и молодых семей, которые были бы психологически готовы выдержать становление нового посёлка с нуля, с ограниченной инфраструктурой и без современных удобств. Тогда в том районе не существовало асфальтированных дорог. Вода подвозилась периодически на автоцистернах. Электричество было представлено только дизель-генератором, поскольку в этой области не существовало также и электрических сетей. Палатки были заменены сборными блочными домиками, которые служили и жильём, и школой, и больницей. 1 сентября 1978 года был официально открыт первый учебный год в школе посёлка.

По мере роста общины, к ней присоединялись разнородные группы населения, в том числе традиционные ортодоксальные евреи, хотя город сохранил свой преимущественно светский характер. Город теперь включает в себя четырнадцать синагог различных направлений ортодоксального иудаизма.

Должность председателя муниципального совета Ариэля, а затем мэра города занимал Рон Нахман в 1977-81 и с 1985 по 2013. В период 1981—1985 мэром Ариэля был Яков Файтельсон. После смерти действующего мэра Ариэля Рона Нахмана в январе 2013 года, Городской совет избрал исполняющим обязанности мэра Элиягу (Эли) Швиро. В результате выборов, состоявшихся 22 октября 2013 года, Эли Швиро был избран на должность мэра Ариэля.

В 2009 году городской совет принял решение о том, что городу присваивается имя Ариэля Шарона. Однако в 2010 году правительственная комиссия, занимающаяся названиями населенных пунктов Израиля, решила, что городу Ариэль не будет присвоено имя бывшего премьер-министра.

29 сентября 2014 года подписан договор о побратимстве с городом Чадыр-Лунга (Молдавия, АТО Гагаузия).

Статистика 

Значительную часть населения города составляют выходцы из бывшего Советского Союза. Ариэль является негласной столицей израильских поселений в Самарии.

В Ариэле расположен Ариэльский университет (до декабря 2012 года — «Университетский центр Самарии в Ариэле»).

Правовой статус 

Ариэль расположен на территории Западного берега реки Иордан, занятой Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. После Войны за независимость и до Шестидневной войны территория «Западного берега» с точки зрения ООН была оккупирована Иорданией, а с точки зрения Иордании являлась её суверенной территорией. Израиль считает эти территории спорными, арабские страны и ООН — оккупированными.

В 2004 году председатель ПНА Махмуд Аббас заявил «Мы привержены национальным принципам и … не приемлем поселения, такие как Маале Адумим, Гуш Эцион и Ариэль».

В 2006 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил «… я хочу внести ясность, блок Ариэль — это неотчуждаемая часть Израиля при любых обстоятельствах… Ариэль — это и есть Израиль». Такой же точки зрения придерживались и предыдущие, и последующие правительства Израиля.

Случаи бойкота 
Ариэльский университет иногда подвергается бойкоту со стороны израильских и международных академических организаций из-за правового статуса территории, на которой расположен город.

В августе 2010 года 36 артистов израильских театров подписали письмо, в котором принципиально отказались выступать в планируемых гастролях израильских театров в новом зале культуры в Ариэле по причине того, что город находится на оккупированных территориях. После «бури, вызванной письмом» пятеро из подписавших его сняли свои подписи, обвинив организаторов в том, что «их не ознакомили с целями и содержанием призыва к бойкоту Ариэля», а двое из них заявили, что не имеют никакого отношения к этому письму и их фамилии были использованы без их согласия. Позже письмо поддержали примерно 150 деятелей науки Израиля, также отказавшихся проводить лекции в поселениях на оккупированных Израилем территориях. 30 августа у театра Габима была проведена демонстрация в поддержку бойкота Ариэля с участием депутатов от партий Мерец и Хадаш, генерального секретаря движения Шалом Ахшав Ярива Оппенгеймера, писателя Йегошуа Соболя и других. Сайт newsru.co.il назвал эту акцию «ультралевым маршем».

Против письма решительно выступил премьер-министр Нетанияху, сказавший, что «бойкотирующие Ариэль не получат финансирование» государства, а министр культуры и спорта Лимор Ливнат, «тоже осудившая актёров, сообщила, что в настоящее время список спектаклей в новом Дворце культуры в Ариэле остался без изменений». Мэр города Рон Нахман «обвинил актёров в двуличии, а также предложил им заниматься политикой в Кнессете, а не в театре». 40 депутатов Кнессета подписали инициативу, согласно которой «срыв спектакля из-за бойкота повлечёт за собой прекращение государственного финансирования данного театра». Экономический обозреватель Йегуда Шарони в интервью радиостанции Коль Исраэль подчеркнул, что поддержавшие письмо «своими действиями причиняют огромный ущерб Израилю, вынужденному постоянно бороться с бойкотами». С резким осуждением бойкота выступил Юридический форум в защиту Эрец-Исраэль.
Также активистами-добровольцами был организован автопробег под девизами «Ариэль — это Израиль» и «Артисты бойкотируют — караван идёт», из центра Израиля в Ариэль с целью поддержки ариэльцев и в знак протеста против бойкота.

См. также 
 Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа

Ссылки 
 
 Муниципалитет Ариэля (иврит)
 Сайт Университета Ариэля

Примечания 

Города Самарии
Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан